Sielnica – wieś w Polsce, w woj. podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Dubiecko
 Sielnica – wieś na Słowacji w powiecie Zwoleń
 Sielnica, d. Sielnica – wieś na Ukrainie w obwodzie winnickim

Zobacz też 
 Silnycia